Polycheles är ett släkte av kräftdjur. Polycheles ingår i familjen Polychelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Polycheles